Платфо́рма 192 км — остановочный пункт на 191,05 км перегона Алхо — Элисенваара линии Кушелевка — Сортавала.

Общие сведения 
Расположен на западе посёлка Кайвомяки Элисенваарского сельского поселения Лахденпохского района Республики Карелия. На 2019 год вокзал или пассажирский павильон отсутствуют. Билеты приобретаются у кондуктора. Останавливаются только поезда местного значения сообщением Кузнечное — Сортавала — Кузнечное.

Платформа существует с советских времён, но до войны там находились два финских хутора: Herrola и Varttila. На данный момент (2019 год) многие финские дома и строения сохранились. На противоположной стороне пути находилась большая финская смотровая вышка. Утрачена. В советские времена в этих домах проживали железнодорожники-путейцы. Сейчас там проживают их родственники. Хутор в народе называется «зайцевским» по фамилии старшего мастера пути, проживавшего здесь с семьёй.
Проводники пригородных поездов иногда объявляли: «остановка „Зайцево“».

Примечания

Ссылки 
 Паспорт остановочного пункта 192 км на osm.sbin.ru 
 Паспорт остановочного пункта 192 км на railwayz.info 
 Паспорт остановочного пункта 192 км на сайте об Октябрьской железной дороге. 
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия Хийтола- Янисъярви. 
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Лахденпохский район
Железнодорожные станции и платформы Петрозаводского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Карелии
Железнодорожные платформы по алфавиту
Остановочные пункты по алфавиту